

Économie 
Continental est le nom de plusieurs sociétés :
 Continental AG, fabricant allemand de pneumatiques et de pièces automobiles ;
 Continental Airlines, compagnie aérienne américaine,
 Continental est le nom de son magazine inflight ;
 Continental Motors, constructeur américain de moteurs pour avions ;
 Continental, société française fabriquant des tracteurs ;
 Continental-Films, ancienne société de production cinématographique française à capitaux allemands créée en 1940 et disparue en 1945 ;
 Continental Film, société macédonienne de distribution cinématographique ;
 Continental Edison  était une entreprise de construction électronique française. La marque appartient au groupe Casino depuis 2011.

Toponyme 
 Continental, village américain situé en Ohio.

Divers 
 Bentley Continental et la Bentley Continental Flying Spur, des automobiles du constructeur britannique Bentley ; 
 Un climat continental est un type de climat.
 Continental, film espagnol sorti en 1989.
 Continental, un film sans fusil, film québécois sorti en 2007.
 La Continental est une automobile américaine du constructeur américain Lincoln.
 Le Continental était le nom de la monnaie papier créée pour soutenir la lutte contre l'Angleterre  lors de la guerre d'indépendance des États-Unis.
 Continental Pro correspond à la seconde division de cyclisme professionnel. « Continental » correspond au  et dernier niveau de cyclisme professionnel. Homonymie de titre .